Вой:
 Вой — протяжный крик (преимущественно животных).
 «Вой» — роман Гэри Брэндера.
 «Вой» — фильм по роману Гэри Брэндера.
 «Вой» — фильм режиссёра Пола Хайета.
 «Вой» или «Вопль» — поэма Аллена Гинзберга.
 Вой — город в Кении.
 Вой () — город в уезде Лангзянг, провинция Бакзянг, Вьетнам.